Wielka Kępa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dąbrowa Chełmińska
 Wielka Kępa (wyspa na Międzyodrzu)
 Wielka Kępa (wyspa na Wiśle)